Alexandre Vialatte (1901 - 1971) : écrivain français
 Charles Vialatte (1887 - 1973): médecin et chercheur français
 Jean-Sébastien Vialatte (né en 1951) : homme politique français
 Michel Vialatte (né en 1959) : haut fonctionnaire français